Il singolare del torneo di tennis Prosperita Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Iván Navarro (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)

 Peter Luczak (semifinali)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Jan Mertl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2007